Hestehave er et gammelt udtryk for en indhegnet mark, der er græsningsplads for heste. I dag bruges navnet også som stednavn mange steder i Danmark:

 Hestehave (Albæk Sogn) – et areal og et ejerlav i Albæk Sogn, Randers Kommune
 Hestehave (Bregnet Sogn) – et areal i Bregnet Sogn, Syddjurs Kommune
 Hestehave (Bursø Sogn) – en bebyggelse i Bursø Sogn, Lolland Kommune
 Hestehave (Falling Sogn) – et areal i Falling Sogn, Odder Kommune
 Hestehave (Flødstrup Sogn) – en bebyggelse i Flødstrup Sogn, Nyborg Kommune
 Hestehave (Frederiksborg Slotssogn) – en bebyggelse i Frederiksborg Slotssogn, Hillerød Kommune
 Hestehave (Gurreby Sogn) – en bebyggelse i Gurreby Sogn, Lolland Kommune
 Hestehave (Hornslet Sogn) – et areal i Hornslet Sogn, Syddjurs Kommune
 Hestehave (Lumby Sogn) – en bebyggelse i Lumby Sogn, Odense Kommune
 Hestehave (Nørre Asmindrup Sogn) – en bebyggelse i Nørre Asmindrup Sogn, Odsherred Kommune
 Hestehave (Nørre Ørslev Sogn) – en bebyggelse i Nørre Ørslev Sogn, Guldborgsund Kommune
 Hestehave (Raklev Sogn) – en bebyggelse i Raklev Sogn, Kalundborg Kommune
 Hestehave (Ruds Vedby Sogn) – en bebyggelse i Ruds Vedby Sogn, Sorø Kommune
 Hestehave (Rynkeby Sogn) – en bebyggelse i Rynkeby Sogn, Kerteminde Kommune
 Hestehave (Ryslinge Sogn) – en bebyggelse i Ryslinge Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Hestehave (Sakskøbing Sogn) – en bebyggelse i Sakskøbing Sogn, Guldborgsund Kommune
 Hestehave (Sankt Pauls Sogn) – et areal i Sankt Pauls Sogn, Aarhus Kommune
 Hestehave (Søvind Sogn) – et areal i Søvind Sogn, Horsens Kommune
 Hestehave (Tirstrup Sogn) – et areal i Tirstrup Sogn, Syddjurs Kommune
 Hestehave (Tranekær Sogn) – en bebyggelse i Tranekær Sogn, Langeland Kommune
 Hestehave (Udbyneder Sogn) – en bebyggelse i Udbyneder Sogn, Randers Kommune
 Hestehave (Ulkebøl Sogn) – en bebyggelse i Ulkebøl Sogn, Sønderborg Kommune
 Hestehave (Veflinge Sogn) – et areal, en bebyggelse og et ejerlav i Veflinge Sogn, Nordfyns Kommune
 Hestehave (Vester Åby Sogn) – en bebyggelse i Vester Åby Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Hestehave (Vigersted Sogn) – en bebyggelse i Vigersted Sogn, Ringsted Kommune
 Hestehave (Vissenbjerg Sogn) – en bebyggelse i Vissenbjerg Sogn, Assens Kommune
 Hestehave (Øde Førslev Sogn) – en bebyggelse i Øde Førslev Sogn, Faxe Kommune
 Hestehave (Ørsted Sogn) – en bebyggelse i Ørsted Sogn, Assens Kommune